Der Gobi-Altai-Aimag () ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei, im Südwesten des Landes an der chinesischen Grenze gelegen. Die Provinz beherbergt die NGO Salkhin Sandag, die sich für den Schutz ihrer wichtigsten Wasserquelle, des Flusses Zavkhan, einsetzt.

Administrative Gliederung

Weblinks

Einzelnachweise 

Mongolischer Aimag